Boys Night Out (oder Boys’ Night Out) ist:

 der Originaltitel des Films Sexy! aus dem Jahr 1962
 Boys’ Night Out (Patti Page), ein Lied aus diesem Film, gesungen von Patti Page
 Boys’ Night Out (1996), ein Kurzfilm aus dem Jahr 1996
 Boys Night Out (Band), eine kanadische Rockband
 Boys Night Out (Album), ein Album dieser Band aus dem Jahr 2007
 Boys Night Out (Timothy B. Schmit), eine Single von Timothy B. Schmit aus dem Jahr 1987
 Boys Night Out (Radiosendung), eine philippinische Radiosendung, die seit 2006 gesendet wird